Gerhardt Stenger (1955-), maître de conférences en littérature française à l’Université de Nantes ;
 Herbert Stenger (1948-2014), pilote automobile allemand ;
 Marc Stenger (né en 1946), évêque catholique français ;
 Victor J. Stenger (né en 1935), physicien américain, écrivain et vulgarisateur.

Voir aussi 
 Stengers

Patronyme lorrain